Фонкуверт (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции в департаменте Приморская Шаранта.
 Фонкуверт (Од) — коммуна во Франции в департаменте Од.